A Red Bull Air Race Világkupát 2018-ban tartották tizenharmadik alkalommal. A cseh Martin Šonka először nyerte meg a sorozatot.

Versenyzők és repülőgépek

Master osztály

Challenger osztály 
 Az összes pilóta az Zivko Edge 540 V2 típusó repülőgéppel versenyzett.
 Az olasz Dario Costa és a dél-afrikai Patrick Davidson először versenyzett a Challenger osztályban.

Versenynaptár és eredmények 
 A 2018-as versenynaptárat 2017. november 8-án jelentették be. A Csibában rendezett harmadik forduló 2018 márciusában, a Texasban rendezett forduló pedig júliusban vált végelegessé.

Világbajnokság végeredménye

Master osztály 
Pontozási rendszer

Challenger osztály
Challenger Class scoring system

DSQ, EX - Kizárva
DNS - Nem indult

Források

További információk 

 Red Bull Air Race hivatalos honlapja

Red Bull Air Race
Redbullairracevilagkupa